Юрґен Штроп, Юрген Штроп (нім. Jürgen Stroop, до травня 1941 носив ім'я Йозеф; 26 вересня 1895, Детмольд — 6 березня 1952, Варшава, ПНР) — групенфюрер СС, генерал-лейтенант.
 Штропи